Vedea kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Vedea (Argeș)
 Vedea (Giurgiu)
 Vedea (rivier)
 Vedea (Teleorman)